Santo Calegari est un nom peut se référer à :
 Santo Calegari l'Aîné (1662-1717), sculpteur italien ;
 Santo Calegari le Jeune (1722-1780), sculpteur italien, petit-fils du précédent.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de personnes